Ел Еслабон има више значења:

 Ел Еслабон (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еслабон (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еслабон, Ла Енкантада (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Еслабон (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еслабон (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику